Malzer ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav von Malzer (1854–1922), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Hans Malzer (* 1940), deutscher Bildhauer 
 Josef Malzer (1902–1954), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Karl Heinz Malzer (* 1942), deutscher Chorleiter

Siehe auch:
 Detlef Malzers Backstube